Miss Univers 1996,  du concours de Miss Univers a lieu le , au Theatre for the Performing Arts dans le Aladdin Resort and Casino, à Las Vegas, Nevada, États-Unis. 

Alicia Machado, Miss Venezuela, remporte le prix.

Résultats

Points lors des demi-finales

 Gagnante
 
  
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges
Maud Adams – Actrice suédoise.
Jim Nantz – Présentateur sportif américain.
Teri Ann Linn – Actrice.
Emilio Estefan  – Musicien et producteur cubano-américain.
Starletta Dupois – Actrice afro-américaine.
Elizabeth Sung – Actrice américano-asiatique.
Tim Chappel – Lauréat d'un Oscar et costumier pour The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.
Cecilia Bolocco – Miss Univers 1987.
Fred Williamson –  Acteur américain et ancien arrière défensif de football.

Candidates

 - Verónica Ledezma
 - Taryn Scheryl Mansell
 - Jodie McMullen
 - Michelle Rae Collie
 - Véronique De Kock
 - Ava Lovell
 - Natalia Cronenbold Aguilera
 - Jessy Viceisza
 - Maria Joana Parizotto
 - Linette Smith
 - Maria Sinigerova
 - Renette Cruz
 - Tasha Ebanks
 - Andrea L'Huillier Troncoso
 - Lina Maria Gaviria Forero
 - Victoria Keil
 - Dafne Zeledón Monge
 - Vanessa Dorinda Mambi
 - Froso Spyrou
 - Renata Hornofová
 - Anette Oldenborg
 - Sandra Natasha Abreu Matusevicius
 - Mónica Paulina Chalá Mejía
 - Hadeel Abol-Naga
 - Carmen Milena Mayorga
 - Helen Mahmastol
 - Lola Odusoga
 - Laure Belleville
 - Miriam Ruppert
 - Pearl Anoah
 - Anita St. Rose
 - Nina Georgala
 - Karla Hannelore Beteta Forkel
 - Yazmín Rossana Fiallos Bosak
 - Sofie Rahman
 - Andrea Deak
 - Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
 - Sandhya Chib
 - Alya Rohali
 - Joanne Black

 - Liraz Mesilaty
 - Anna Valle
 - Trudi-Ann Ferguson
 - Kim Yoon-jung
 - Julia Syriani
 - Adeline Ong Siew Fong
 - Roseanne Farrugia
 - Vanessa Guzmán 
 - Faghma Absolom
 - Marja de Graaf
 - Sarah Brady
 - Belvilyn Ada Tenorio
 - Inger Lise Ebeltoft
 - Reyna Royo
 - Marta Elizabeth Lovera Parquet
 - Natalí Patricia Sacco Angeles
 - Aileen Leng Marfori Damiles 
 - Monika Chróścicka-Wnętrzak
 - Rita Carvalho
 - Sarybel Velilla Cabeza
 - Roberta Anastase
 - Ilmira Shamsutdinova
 - Angeline Putt
 - Iveta Jankulárová
 - Carol Anne Becker
 - María José Suárez Benítez
 - Shivanthini Dharmasiri
 - Annika Duckmark
 - Stéphanie Berger
 - Chen Hsiao-Fen
 - Nirachala Kumya
 - Michelle Kahn
 - Serpil Sevilay Ozturk
 - Shaneika Lightbourne
 - Irina Borisova
 - Adriana Sandra Maidana
 - Ali Landry
 - Alicia Machado
 - Langa Sibanda

Points préliminaires

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays
 victoire du Venezuela grâce au sacre d'Alicia Machado, 10 ans après le sacre de Bárbara Palacios Teyde, Miss Univers 1986.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive.
 L'Inde est classée pour la  consécutive.
Le Salvador est classé pour la  consécutive.
Le retour de la Suède, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1994.
Le retour de la Finlande, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1993.
Le retour du Mexique, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1991.
Le retour du Pérou, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1987.
Le retour d'Aruba, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1974.
 La Russie réalise son premier classement.

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

Miss Univers 1996
Concours de beauté en 1996
1996 aux États-Unis
Concours de beauté à Las Vegas